Hino peut désigner :

Toponymes japonais 
 Hino, ville de la préfecture de Tokyo ;
 Hino, bourg de la préfecture de Shiga ;
 Hino, bourg de la préfecture de Tottori ;
 le district de Hino dans la préfecture de Tottori.

Patronymes 
 Ashihei Hino (1907-1960), écrivain japonais ;
 Hideshi Hino (né en 1946), mangaka ;
 Keizō Hino (1929-2002), écrivain japonais ;
 Masanori Hino (né en 1971), mathématicien japonais ;
 Matsuri Hino, dessinatrice et scénariste de mangas.

Entreprise 
 Hino Motors.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme